Kara Khitay – branca del popolo proto-mongolo dei Khitan
Kitaj-gorod – quartiere di Mosca
Kitaj-Gorod – stazione della Metropolitana di Mosca
Kitay – esonimo russo per Catai
David Kitay – musicista e compositore statunitense